Символ F, f может обозначать:

 F, f — шестая буква латинского алфавита.

Наука 
 F — постоянная Фарадея,
 F — единица измерения Фарадей,
 F — единица измерения Фарад,
 °F — градус Фаренгейта,
 F — Фтор,
 F — гаплогруппа F (мтДНК),
 F — гаплогруппа F (Y-ДНК),
  — фокусное расстояние,
 f — Диафрагменное число,
 F — сила,
  — частота,
 F — биодоступность,
 F — фенилаланин,
  — свободная энергия Гельмгольца,
 F — тензор электромагнитного поля,
 F — класс звёзд по гарвардской спектральной классификации.

 Математика
 F — цифра в шестнадцатеричной системе счисления,
 F — первообразная,
 f — функция,
 f — дольная приставка фемто- для единиц измерения СИ,
 F — числа Фибоначчи.

Искусство 
 F — обозначение ноты фа и связанных с ней:
 F-dur — тональности Фа мажор,
 f-moll — тональности Фа минор,
 F, Fm — обозначений аккордов, построенных на этой ноте,
  (форте) — повышенная громкость при исполнении музыки,
 F (манга) — японская манга Нобору Рокуда,
 F — песня из альбома Tsume Tsume Tsume/F японской метал-группы Maximum the Hormone.

Прочее 
 F (Press F To Pay Respects) — интернет-мем, появившийся благодаря игре Call Of Duty: Advanced Warfare. Значение буквы в контексте мема — отдать честь погибшему.
 F# — язык функционального программирования для платформы .NET Framework,
 F — маршрут Нью-Йоркского метрополитена,
 F — обозначение Франции на автомобильных номерах,
 F — оценка «неудовлетворительно» в некоторых системах оценивания знаний,
 F — биржевой тикер компании Ford,
 F — истребитель в некоторых системах обозначения летательных аппаратов, например F-111

См. также 
 f-элементы в периодической таблице химических элементов
 Слой F ионосферы
 F-распределение (Распределение Фишера)
 F-тест
 F-коннектор — тип коаксиального радиочастотного разъёма
 F-мера — понятие из области информационного поиска
 Ford F-Series — автомобиль
 Эскадренные миноносцы типов E и F
 Подводные лодки типа F
 Класс F — тип кабельной линии по стандарту ISO/IEC 11801
 Ғ — буква кириллицы